Shakespeare je anglické příjmení, které má více nositelů:
 William Shakespeare (1564–1616), anglický dramatik a básník
 Anne Hathaway (Shakespeare) (asi 1556–1623), jeho manželka
 Olivia Shakespearová (1863–1938), anglická spisovatelka
 Percy Shakespeare (1906–1943), anglický malíř
 Clive Shakespeare (1947–2012), australský kytarista
 Robbie Shakespeare (1953–2021), jamajský baskytarista
 Nicholas Shakespeare (* 1957), anglický spisovatel

 další významy
 Shakespeare (firma), výrobce rybářských potřeb
 2985 Shakespeare, planetka
 Shakespeare (programovací jazyk)